Judge Dredd puede referirse a:

 Judge Dredd (Juez Dredd), personaje de cómic británico;
 Judge Dredd, película de 1995 dirigida por Danny Cannon y protagonizada por Sylvester Stallone, basada en el personaje homónimo;
 Dredd, película de 2012 dirigida por Pete Travis y protagonizada por Karl Urban, basada en el mismo personaje.